Il Gran Premio Superstars del Mugello 2010 è la sesta prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale esclusivamente per il Campionato Italiano.

Cambiamenti rispetto ad Hockenheim

 Come in tutti gli appuntamenti validi solo per l'Italiano, Matteo Malucelli sostituisce Johnny Herbert sulla Chevrolet Lumina CR8 della Motorzone Race Car;
Debutto in Superstars per Fabrizio Giovanardi, sulla Porsche Panamera S della N-Technology;
Francesco Sini è ora la terza guida del team Romeo Ferraris, sempre però sulla Mercedes C63 AMG;
Dopo l'assenza tedesca, ritorna la RGA Sportmanship con Christian Montanari sempre come unico pilota;
Ritorna pure Roberto Russo, alla guida della BMW M3 E92 della Top Run;
Alla Audi, Alessandro Gabrielli va a sostituire Roberto Papini.
Il Mugello consacra il ritorno anche della Vaccari Motori, vincitrice qui della prima gara assoluta, nella stagione 2004, con l'equipaggio tutto romano formato da Federico Bellini e Marco Bonamico;

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Italiana

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series